Эстер Тексториус (, 22 августа 1883 — 13 февраля 1972) — шведская театральная и киноактриса и оперная певица.

Биография 
Эстер Вильгельмина Петтерссон родилась в 1883 г. в Вестеросе. Она начала свою актёрскую карьеру, откликнувшись на объявление театрального режиссёра . Её дебют состоялся в 1901 г. в хальмстадском театре в роли Паулы в пьесе Fri vilja. Обучившись у Эмиля Хилльберга и актрисы , Эстер несколько лет работала в нескольких провинциальных театральных труппах. Она получила возможность работать вместе с известным актёром и режиссёром . Любимой её ролью в то время была Кате в пьесе Gamla Heidelberg. Тогда же она встретила актёра , за которого в 1904 году вышла замуж.

В Стокгольме Эстер впервые выступила в 1907 г. — это был фарс, поставленный на сцене Djurgårdsteatern. В 1909—1910 гг. она участвовала в театральных постановках вместе с  в недавно открытом Operett-teatern в Эстермальме в Стокгольме. В 1911—1918 гг. Эстер работала в Vasateatern. В течение этого времени она сыграла во множестве оперетт, хотя и не считала себя талантливой певицей и в дальнейшем предпочитала театральные роли. Она также играла в ревю.

В 1911 г. Эстер вместе с мужем снялись в короткометражном немом фильме Анны Хофман-Уддгрен Stockholmsfrestelser. Известной киноактрисой она, однако, не стала, и в 1940-х годах снялась в нескольких фильмах в основном в комедийных ролях. К 1912 г. она сделала несколько музыкальных записей с лейблом Odeon.

В 1919—1925 гг. Эстер с мужем работали в Гётеборге, она в том числе в театре 'Folkteatern, Göteborg, в дальнейшем они вернулись в Стокгольм, где её муж стал директором Oscarsteatern и Vasateatern, а в 1931—1933 гг. возглавлял Odéonteatern, Stockholm.

В 1938 г. Эстер овдовела. В том же году она сыграла свою последнюю театральную роль в пьесе Паулины Бруниус Kvinnorna на сцене Королевского драматического театра.

Ушла из жизни в 1972 году в Стокгольме.

 Фильмография 
 Stockholmsfrestelser (1911)
 Damen med kameliorna (1925)
 Lärarinna på vift (1941)
 Sexlingar (1942)
 Stora skrällen'' (1943)

Примечания

Ссылки 
 https://holmesteater.wordpress.com/oskar-textorius-sallskap-1902-1903/
 https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=14446
 http://runeberg.org/vemardet/1925/0754.html
 https://www.falun.se/download/18.703652e814b8261d2ee57201/1424329487005/Ernst+Rolf+-+personer+i+kupletter+A4.pdf
 http://www.svenskfilmdatabas.se/sv/Item/?type=person&itemid=57427

Актрисы театра Швеции
Оперные певцы и певицы Швеции